Юрий Евгеньевич Кадейкин — сотрудник Министерства внутренних дел Российской Федерации, прапорщик милиции, погиб при исполнении служебных обязанностей во время Второй чеченской войны, кавалер ордена Мужества (посмертно).

Биография 
Юрий Евгеньевич Кадейкин родился 27 января 1964 года в селе Барановка Наровчатского района Пензенской области. В феврале 1985 года поступил на службу в органы внутренних дел СССР, на должность милиционера-конвоира конвойного подразделения Наровчатского районного отдела внутренних дел. В дальнейшем командовал отделением охраны и конвоирования в районном изоляторе временного содержания.

В сентябре 2004 года прапорщик милиции Юрий Евгеньевич Кадейкин в составе временного отдела внутренних дел был направлен в зону проведения контртеррористической операции на Северном Кавказе. Участвовал в проведении мероприятий по восстановлению законности и правопорядка на территории Чеченской Республики, будучи прикомандированным к Сунженскому районному отделу внутренних дел.

Вечером 1 марта 2005 года здание в посёлке Серноводске Сунженского района Чеченской Республики, где располагался районный отдел милиции, подверглось нападению со стороны незаконного вооружённого формирования сепаратистов. Отключив освещение и пользуясь наступившей темнотой, боевики открыли огонь по отделу. Кадейкин со своими сослуживцами с оружием в руках вёл огонь по наседающему противнику. В разгар боя он погиб от разрыва влетевшей в помещение гранаты.

Похоронен на кладбище города Наровчата Пензенской области.

Указом Президента Российской Федерации прапорщик милиции Юрий Евгеньевич Кадейкин посмертно был удостоен ордена Мужества.

Память 
 В честь Кадейкина названа улица в городе Наровчате Пензенской области.
 На месте гибели Кадейкина в Серноводске установлен памятный знак.
 В память о Кадейкине в Наровчате проводятся спортивные турниры и памятные мероприятия.
 Имя Кадейкина занесено в Книга Памяти Пензенского областного УВД.

Примечания 

Милиционеры СССР
Прапорщики милиции (Россия)
Погибшие в боях Второй чеченской войны
Похороненные в Пензенской области